Belitz steht für:

Geographie:
 Belitz (Küsten), Ortsteil der Gemeinde Küsten im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Belitz (Prebberede), Ortsteil der Gemeinde Prebberede im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Bettina Belitz (* 1973), deutsche Jugendbuchautorin und Journalistin
 Christian Friedrich Belitz (1776–1852), deutscher Maler
 Franz Belitz, deutscher Bankier und Manager
 Georg Belitz (1698–1751), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Gunther Belitz, deutscher Leichtathlet und Paralympionode
 Hans-Dieter Belitz (1931–1993), deutscher Lebensmittelchemiker und Professor an der Technischen Universität München
 Larry Belitz (* 1943), US-amerikanischer Indianerforscher und Autor

Siehe auch:
 Klein Belitz
 Beelitz